La  peut désigner :
  mixte indépendante (Japon)
  d'infanterie (Royaume-Uni)
  de la  division d'infanterie (France)
 56e brigade d'infanterie motorisée d'Ukraine.